Miejscowości we Francji:
 Bienville – miejscowość i gmina w regionie Pikardia, w departamencie Oise
Miejscowości w USA:
 Bienville – wieś w stanie Luizjana, w parafii Bienville
Parafie w USA:
 parafia Bienville (ang. Bienville Parish) – w stanie Luizjana